Miejscowości w USA:
 Black Oak – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
Gminy w USA:
 Black Oak (ang. Black Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Black Oak (ang. Black Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Black Oak (ang. Black Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Black Oak (ang. Black Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska